X — восьмий студійний альбом англійської групи Def Leppard, який був випущений 30 липня 2002 року.

Композиції 
 Now - 3:58
 Unbelievable - 3:58
 You're So Beautiful - 3:31
 Everyday - 3:08
 Long, Long Way to Go - 4:38
 Four Letter Word - 3:07
 Torn to Shreds - 2:56
 Love Don't Lie - 4:46
 Gravity - 2:33
 Cry - 3:17
 Girl Like You - 2:49
 Let Me Be the One - 3:29
 Scar - 4:59

Джерела 
 X  allmusic
 X  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Def Leppard
Музичні альбоми 2002